Обтерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Обтерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об